

Geografia

Niemcy 
 Lauterbach – dzielnica Putbus
 Lauterbach – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Vogelsberg
 Lauterbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil
 Lauterbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Lauterbach – były powiat w kraju związkowym Hesja

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Goworów
 Gozdanin
 Łosośniki
 Mędrzyki

Osoby 
 Jan Alfred Lauterbach – polski historyk sztuki
 Heinrich Lauterbach – niemiecki architekt 
 Karl Lauterbach – niemiecki biolog
 Samuel Fryderyk Lauterbach – niemiecki teolog

Inne 
 Lauterbach – pałac
 Lauterbach – nazwa rosyjskiego okrętu „Sputnik” po przejęciu przez Kaiserliche Marine